Aventurile fraților ursuleți () este un serial de animație american dezvoltat de Manny Hernandez pentru Cartoon Network. Este un prequel spin-off al serialului animat Aventurile fraților urși, care a fost creat de  . Produs de Cartoon Network Studios, a avut premiera pe 1 ianuarie 2022. Pe 31 ianuarie 2022, serialul a fost reînnoit pentru un al doilea sezon.

Premiera in România a fost pe 18 aprilie 2022 pe canalul Cartoon Network.

Premisă 
Serialul îi urmărește pe Grizzly, Panda și Ursul Polar ca bebeluși care caută o nouă casă într-o cutie magică.

Producție 
Seria a fost anunțată pentru prima dată pe 30 mai 2019, care urma să aibă premiera pe Cartoon Network în primăvara anului 2021, dar a fost amânată până în ianuarie 2022.   Un trailer a fost lansat pe 25 noiembrie 2021 , iar serialul a avut premiera cu primele 10 episoade într-un maraton de ziua de Anul Nou 2022. Seria este într-un stil de anime și prezintă urșii care merg în diverse aventuri în cutia lor magică. Manny Hernandez, care a servit ca regizor supervizor la seria originală, servește ca showrunner, în timp ce Daniel Chong este implicat ca producător executiv.

Episoade

Referințe

Legături externe